Maggio musicale – film del 1989 diretto da Ugo Gregoretti
Maggio Musicale Fiorentino – manifestazione musicale